Jardim Brasília é um bairro localizado na zona leste de Londrina . Neste bairro está a garagem da empresa de ônibus, Viação Garcia.

Principais Vias

 Av. Anália Franco
 Av. do Café
 Av. Paul Harris
 Av. Rogério Delalibera
 Av. São João
 R. Annie Bessant
 R. Carmela Dutra
 R. Eleonor Roosevelt

Subdivisões

 Conjunto Habitacional Vitória Régia
 Conjunto Residencial Aeroporto
 Conjunto Residencial do Café
 Jardim Alah
 Jardim Brasília
 Jardim Cambará
 Jardim Gaion
 Jardim Imperial
 Jardim Lolata
 Jardim Novo Oriente
 Jardim Oriente
 Jardim Roveri
 Jardim Santana
 Jardim São Conrado
 Nossa Senhora de Lourdes
 Vila Siam

Brasilia